Будберги — дворянский и баронский род, происходящий от Теодорика Будберга, жившего в 1136 г. в Вестфалии, откуда Будберги в XIII в. переселились в Ливонию, Курляндию и Швецию. Обер-лейтенант и ландрат лифляндский, Леонард-Густав Будберг, в 1693 г. был пожалован Карлом XI в баронское достоинство. В числе первых офицеров русской службы были: Карл-Людвиг Будберг (1775—1829) и Теодор-Отто Будберг (1779—1840), женившийся на дочери Андрея Яковлевича Будберга (1750—1812).

По владетельному дому в Вестфалии Беннингаузен (или Беннингхаузен) некоторые из Будбергов прозываются Беннингаузен-Будберги (). Первоначально, в 1620 году, род Будбергов, записанный в матрикул курляндского дворянства, потом, по владению имением, был внесён и в родословные книги губерний Московской, Новгородской и Тульской.

Роду Будбергов принадлежал целый ряд имений в Прибалтике, в их числе: мыза Харк (с 1755 по 1836),  (с 1851 по 1919), Турайда (Турайдский замок), Гарсене (до 1920).

Известные представители 

 барон Woldemar Dietrich von Budberg (1740—1784) 
 барон Otto Christoph von Budberg (1771—1857)

 барон Будберг, Андрей Яковлевич (1750—1812). Его дочь Елена вышла замуж за барона Фёдора Васильевича Будберга. 
 барон Будберг, Иван Яковлевич (1753—1798)
 барон Будберг, Александр Иванович (1797—1876)
 барон Будберг, Карл Яковлевич (1755—1820)

 барон Будберг, Богдан Васильевич (1766—1832)
 барон Будберг, Александр Богданович (1804—1879)
 барон Будберг, Карл Васильевич (1775—1829) 
 барон Будберг, Фёдор Васильевич 1779—1840)
 барон Будберг, Андрей Фёдорович (1817—1881)
 барон Будберг, Пётр Андреевич (1849—1879)
 барон Будберг, Фёдор Андреевич (1851—1916)
 барон Будберг, Александр Андреевич (1853—1914)
 барон Будберг, Осип Фёдорович (1820—1864)
 барон Будберг, Готгард Фёдорович (1825—1899)

 барон Будберг, Василий Васильевич (1766—1836)
 барон Будберг, Александр Васильевич (1825—1883)
 барон Будберг, Николай Александрович (1856—1921)

 барон Будберг, Александр Иванович (1797—1876)
 Будберг, Николай Александрович (1856—1921)
 Будберг, Анатолий Александрович (1857—1918)

 барон Будберг, Рейнгольд Фридрих (1816—1858)
 барон Будберг, Оттон Романович (1850—1907)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Stavenhagen Oskar Genealogisches Handbuch der kurländischen Ritterschaft.  — Bd.: 1, Görlitz, 1939. — P. 207—

Ссылки 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены два страусовых пера